Erkki Tuomioja – politico finlandese
 Sakari Tuomioja – politico finlandese
 Walto Tuomioja – politico e giornalista finlandese